

Вільчоволя — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Вільчоволя — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства